Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Lars Lindahl.

För politikern, se Lars Lindahl (politiker)
För professorn och filosofen, se Lars Lindahl (jurist)